Майен:

Топоним 
 Германия
 Майен () — город в Германии.

 Франция
 Майен () — город во Франции.
 Майен () — департамент во Франции.
 Майен () — река во Франции.

 Майенн () — округ во Франции.

Персоналии 
 Майен, Герсон (; род. 1989) — сальвадорский футболист.
 Гарри Майен (; 1924—1979) — немецкий актёр и режиссёр.

См. также 
 Мейен